Clonio – personaggio della mitologia greca, capitano beota, combatte a fianco degli achei nella Guerra di Troia
 Clonio – personaggio della mitologia greca, uno dei figli illegittimi di Priamo avuto da una concubina
 Clonio – personaggio della mitologia romana, combatte a fianco di Enea e viene ucciso da Turno, re dei Rutuli
 Clonio – personaggio della mitologia romana, combatte a fianco di Enea e viene ucciso dalla lancia di Messapo